Gündelbach kann stehen für:
 Gündelbach, Stadtteil von Vaihingen an der Enz im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gündelbach (Metter), linker Zufluss der Metter im Ortsteil Gündelbach von Vaihingen an der Enz im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gindelbach
 Günzelbach